Alper Göbel (1982), Nederlands voetballer
 Frans Göbel (1959), Nederlands roeier
 Heinrich Göbel (1818-1893), Duits wetenschapper, uitvinder van de gloeilamp
 Jean-Baptiste Gobel (1727-1794), Frans geestelijke
 J.F.A. Göbel (1900-1967), Nederlands architect
 Just Göbel (1891-1984), Nederlands voetballer